Esquerra Unida del País Valencià puede corresponder a:
 Una coalición formada por el Moviment Comunista del País Valencià y la Liga Comunista Revolucionaria valenciana en 1978 y que existió hasta 1983: Esquerra Unida del País Valencià.
 Partido valenciano federado en Izquierda Unida: Esquerra Unida del País Valencià.